anal steht für:

 den Anus betreffend
 Analverkehr
 Anal (Sprache), eine in Indien gesprochene Sprache der tibeto-birmanischen Sprachfamilie
Anale Phase, eine Phase der frühkindlichen psychosexuellen Entwicklung in der psychoanalytischen Theorie von S. Freud

Siehe auch: